Firestarter (software), een software programma
 Firestarter (lied), een nummer van The Prodigy uit 1996
 Firestarter (film), een film van Lewis Teague uit 1984
 Firestarter (boek), een boek van Stephen King uit 1980
 Firestarter (Tangerine Dream), een album van Tangerine Dream uit 1984